Cerylon är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Cerylon ingår i familjen gångbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gångbaggar
Cerylon